Алексей Порошенко:
 Порошенко, Алексей Иванович (1936—2020) — советский и украинский хозяйственный деятель, Герой Украины, отец пятого президента Украины Петра Порошенко.
 Порошенко, Алексей Петрович (род. 1985) — украинский политик, народный депутат Украины, сын пятого президента Украины Петра Порошенко.